Футбольная лига ОАЭ 2007/2008 годов () —
34-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте rsssf.com
 Сезон 2007/08 на сайте goalzz.com

2007/2008
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2007 году
Спорт в ОАЭ в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008